Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978 se dispute à Gstaad du 10 au .

Virginia Ruzici remporte le simple dames. En finale, elle bat Petra Delhees.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbara Jordan et Betsy Nagelsen.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1978
Suisse
Compétition de tennis à Saanen
Sport en Suisse en 1978
Tennis en juillet 1978